Гонса́ло Алеха́ндро Ха́ра Ре́йес (; 29 августа 1985, Уальпен) — чилийский футболист, защитник клуба «Кокимбо Унидо». Выступал за сборную Чили.

Биография 
Хара дебютировал на профессиональном уровне в 2005 году в составе «Уачипато». Участник молодёжного чемпионата мира (U-20) 2005 года. В 2007 году перешёл в известный чилийский клуб «Коло-Коло». В 2006 году Хара дебютировал в национальной сборной, играл за неё на Кубке Америки 2007.

26 августа 2009 года Хара перешёл в английский «Вест Бромвич Альбион», в сезоне 2008/09 вылетевший из английской Премьер-лиги, за 1,4 миллиона фунтов стерлингов (хотя в начале переговоров сумма, запрашиваемая «Коло-Коло», составляла 3 млн фунтов стерлингов) и подписал с командой контракт на три года. Свой первый гол за «Вест Бромвич Альбион» Хара забил 7 ноября 2009 года в матче против «Лестер Сити». В сезоне 2009/10 «Вест Бромвич» с Харой в составе занял 2-е место в Чемпионшипе, тем самым вернувшись в Премьер-лигу.

В июне 2015 года Хара попал в сводки новостей в связи с неприятным инцидентом: он ткнул пальцем в анус форварду Уругвая Эдинсону Кавани во время четвертьфинальной встречи Кубка Америки, после чего Кавани отмахнулся от него и был удалён.. После данного поступка был выставлен на трансфер клубом «Майнц 05»

Достижения 
  Чемпион Чили (4): Ап. 2007, Кл. 2007, Кл. 2008, Кл. 2017
 Победитель Кубка Америки: 2015, 2016

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Интервью

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Масатлан»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Унион Ла-Калера»
Игроки ФК «Кокимбо Унидо»